

Geografia 
 Escòcia
  Dunbar (Escòcia), burg reial al consell d'East Lothian, Escòcia.
 El Castell de Dunbar a aquesta localitat escocesa.

 Estats Units
 Dunbar (Geòrgia).
 Dunbar (Nebraska).
 Dunbar (Pennsilvània).
 Dunbar (Wisconsin).
 Dunbar (Virgínia de l'Oest).
 Dunbar Apartments, habitatges situats al barri de Harlem, Nova York.

Biografies 
 Alice Dunbar Nelson, poeta i activista estatunidenca
 Bonnie J. Dunbar, exastronauta de la NASA
 Dunbar Isidore Heath, reverend i egiptòleg anglès